Vladimir Nikolajevič Konstantinov (), ruski hokejist, * 19. marec 1967, Murmansk, Rusija.

Konstantinov je v sovjetski ligi igral za klub CSKA Moskva, skupno je na 280-ih prvenstvenih tekmah dosegel 36 golov in osvojil pet držanih naslovov. V sezoni 1991/92 je prestopil v NHL klub Detroit Red Wings, s katerim je v sezoni 1996/97 osvojil Stanleyev pokal, toda le nekaj dni kasneje je bil udeležen v hudo prometno nesrečo, ki jo je po več tednih kome komaj preživel, moral pa je končati športno kariero. V avtomobilu je bil z njim tudi rojak in tedanji klubski kolega, Vjačeslav Fetisov, ki pa ni bil resneje poškodovan. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na štirih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate in bronasto medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 108-ih tekmah, na katerih je dosegel dvanajst golov.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 40
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 85
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 26
| 4
| 3
| 7
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 2
| 4
| 6
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 35
| 2
| 2
| 4
|
| 19
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 50
| 3
| 6
| 9
|
| 32
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 37
| 7
| 8
| 15
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +7
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 89/90
|
| 47
| 14
| 14
| 28
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 90/91
|
| 45
| 5
| 12
| 17
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 91/92
|
| 79
| 8
| 25
| 33
| +25
| 172
|
| 11
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 92/93
|
| 82
| 5
| 17
| 22
| +22
| 137
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 93/94
|
| 80
| 12
| 21
| 33
| +30
| 138
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Wedemark
| 1.Liga Nord (D)
| 94/95
|
| 15
| 13
| 17
| 30
|
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 94/95
|
| 47
| 3
| 11
| 14
| +10
| 101
|
| 18
| 1
| 1
| 2
|
| 22
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 95/96
|
| 81
| 14
| 20
| 34
| +60
| 139
|
| 19
| 4
| 5
| 9
|
| 28
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 96/97
|
| 77
| 5
| 33
| 38
| +38
| 151
|
| 20
| 0
| 4
| 4
|
| 29
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 791
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | 203
| bgcolor="#7FFF00" | 307
| bgcolor="#7FFF00" | +192
| bgcolor="#7FFF00" | 1139
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 82
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 107
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Detroit Red Wings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti Wedemark Scorpions
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Zmagovalci Stanleyjevega pokala